Подолени () насеље је у Румунији у округу Њамц у општини Подолени. Oпштина се налази на надморској висини од 247 -{m}-.

Становништво 
Према подацима из 2002. године у насељу је живело 5628 становника, од којих су сви румунске националности.

Хронологија

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Румунији
Википројект географија/Насеља у Румунији